Hoste bezeichnet:
 Hoste (Slowakei), Gemeinde in der Slowakei
 Hoste (Moselle), französische Gemeinde im Département Moselle
 Hoste (Insel), Insel im chilenischen Teil des Feuerland-Archipels
 Hoste Inlet, Siedlung auf West-Falkland

Hoste ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Hoste Ferrer (* 1998), spanische Tennisspielerin
 Dixon Edward Hoste (1861–1946), britischer protestantischer Missionar
 Frank Hoste (* 1955), belgischer Radrennfahrer
 Geert Hoste (* 1960), flämischer Kabarettist
 Julius Hoste Sr. (1848–1933), belgischer Schriftsteller und Geschäftsmann
 Julius Hoste Jr. (1884–1954), belgischer Geschäftsmann und Politiker
 Leif Hoste (* 1977), belgischer Radrennfahrer
 Pol Hoste (* 1947), belgischer Schriftsteller
 William Hoste (1780–1828), Kapitän der Royal Navy

Siehe auch:
 L'Hoste
 Host